

Codici 
 SNW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thandwe (Birmania)

Televisione 
 SNW (Strange New Worlds) - sigla con cui è nota nel fandom la serie televisiva Star Trek: Strange New Worlds